La stagione 1978-1979 è stata la settantaseiesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il Capocannoniere del torneo fu Pop Robson del West Ham United con 24 reti.

Classifica

Verdetti
  ,  e  promossi in First Division 1979-1980.
  ,  e  retrocessi in Third Division 1979-1980.

Voci correlate
First Division 1978-1979
Third Division 1978-1979
FA Cup 1978-1979
Football League Cup 1978-1979
FA Charity Shield 1979

Collegamenti esterni 
 https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979